Le Stade Pierre de Lucy de Fossarieu, également connu sous le nom de Stade municipal Pierre de Lucy de Fossarieu, est un stade omnisports martiniquais (servant principalement pour le football), situé dans la commune du François, dans l'arrondissement du Marin.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1945, sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football du Club franciscain et de la Jeunesse Sportive Eucalyptus.

Il porte le nom de Pierre de Lucy-Fossarieu, orientaliste et homme politique français du .

Histoire 

Appartenant au Complexe Sportif De Trianon de la ville du François, le stade ouvre ses portes en 1945.

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1945
Stade multifonction en France
Stade de football en Martinique
Stade d'athlétisme en Martinique
Salle de basket-ball en Martinique
Équipement de tennis
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Le François